Лазертаг (от  — лазер, и tag — метка) — командная военно-тактическая игра нового поколения с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Сенсоры размещаются на жилетах, касках или повязках. Лазерное оружие может быть изготовлено из ударопрочного пластика, в натуральном весе (ММГ-макеты), переделанное из страйкбольных приводов и охолощённого оружия. Лазертаг-игры проходят на природе, в торговых центрах, на оборудованных аренах и полигонах, в помещениях. 

В отличие от пейнтбола и страйкбола, лазертаг не требует расходных материалов — пуль или красок. 

В России действует общественная некоммерческая организация Федерация лазертага России, которая представлена в 57 регионах страны. Ее цели — популяризация физической культуры и спорта, развитие и спортивного лазертага.

История

Ранние военные разработки 
 Соединённые Штаты Америки

Лучевые имитаторы для применения в качестве учебных средств для проведения занятий по тактической и огневой подготовке подразделений Вооружённых сил США были разработаны ещё в начале 1960-х гг. Помимо мероприятий боевой подготовки военнослужащих, потребность в такого рода снаряжении существовала и в контексте совершенствования методов контроля уровня коллективной подготовки подразделений и результатов военных учений (так как при использовании в этих целях холостых боеприпасов для прикомандированных к участвующим в учениях подразделениям офицеров-наблюдателей и лиц ответственных за подведение итогов учений не представлялось возможным зафиксировать превосходство той или иной стороны, — оба условных противника могли претендовать на победу в учебном бою, — в этом отношении расход боеприпасов и разного рода пиротехнических средств был призван скорее создать обстановку, приближенную к боевой, нежели дать конкретные результаты учебного боя). Один из таких имитаторов для оснащения пехоты, с регистратором и звуковой сигнализацией попаданий, был разработан в военных лабораториях часовой компании Bulova Watch Company в Куинсе (изначальный дальнобойный вариант, разрабатывавшийся по заказу флота, был представлен вниманию военного руководства в 1959 году), но вместо лазерного использовалось невидимое человеческому глазу инфракрасное излучение, что лишь повышало реалистичность применяемой системы имитации боя. Индивидуальный комплект состоял из генератора инфракрасного сигнала, крепившегося к индивидуальному оружию (пистолету, штурмовой винтовке или пулемёту), а также блока питания и регистратора, находившихся в контейнере размером с флягу, носившемся на поясном ремне.

 Советский Союз
В 1973 году лазерная система стрелковой подготовки (на базе АКМ) была разработана учреждениями ВПК СССР для подготовки военнослужащих Вооружённых Сил СССР (в ноябре того же года данные о ней появились в международной прессе). Оптический фото-регистратор c фотоэлементом, чувствительным к лазерному излучению, направленный в сторону цели, фиксировал попадание лазерного луча в цель на аналоговое фотоэлектрическое запоминающее устройство и при помощи графопроектора сразу выводил результаты попадания или промаха крупным планом на развёрнутое полотно экрана. Система поддерживала как одиночную стрельбу лазерными лучами, так и имитацию стрельбы короткой, длинной или непрерывной очередью. Для подключения устройства к сети постоянного тока использовались специальные аналоговые разъёмы под кабель необходимой конфигурации в затыльнике деревянного приклада учебного автомата (там, где обычно помещается пенал), либо автономный элемент питания, вставлявшийся туда же. В отличие от американских аналогов, она обеспечивала непревзойдённую точность, но предназначалась к использованию преимущественно на крытом стрельбище (то есть, в тире) для совершенствования стрелковых навыков, либо в учебных классах для проведения теоретических и практических занятий курса стрелковой подготовки. Тем не менее, данная система, успешно пройдя опытную эксплуатацию, в дальнейшем серийно не изготавливалась и в войска не поступала (очевидно, ввиду технической сложности вкупе с дороговизной процесса и расходных материалов).

Коммерческие и спортивные варианты 
История коммерческой идеи эксплуатации лазертага началась в 1977 году Тогда американец Джордж Картер III (Марк Твен III), посмотрев фильм «Звёздные войны», придумал игру «Photon». Именно его идея легла в основу всех нынешних коммерческих Лазертагов как в плане стиля проведения, так и в плане концепции игры.

В 1979 году компания South Bend Toys начинает выпуск игры Star Trek Phasers: игра представляла собой комплект из 2 пистолетов (бластеров) с закрепленными на них датчиками. Просто и сложно одновременно, но, тем не менее, имелась одна отличительная особенность — в игре была функция индикации близкого обстрела или рикошетов, повторённая в MILES. Попадания и промахи отслеживались в зависимости от уровня мощности передатчика (в 100 % современных систем программно рассчитывается псевдослучайная вероятность промаха). Реально же продажи этой игры начинаются только в 1986 г. Термин «Lazer tag» (через букву «Z») изначально был введен компанией Worlds-of-Wonder в 1988-89 гг. (производившей оборудование потребительского класса), а затем с незначительной модификацией (замена «z» на «s») был применен ко всем системам, использующим принцип «Photon».

Схожий с лазертэгом принцип используется и в армейских системах имитации стрельбы и поражения, появившихся в конце 1970-х годов в армии США как способ имитации боевых действий, подготовки и тренировки солдат. Для этих целей была разработана система MILES (). Она включала в себя закреплённые на боевом оружии специальные излучатели. Сигналы излучателей улавливали сенсоры, вмонтированные в обмундирование каждого из участников.
После достаточно долгого существования (до начала 1990-х годов) систему MILES заменили на её улучшенную модификацию MILES-2000, отлично показавшую себя в 1998 году в Форте Беннинг.

На данный момент армейские системы имитации стрельбы и поражения выпускают компании-производители в США и странах НАТО. Свои разработки есть также в России и Белоруссии (включая танковые модификации).

Системы лазерной имитации тактического боя являются основным средством профильного обучения военнослужащих стран НАТО.

Виды лазертага 

 Аренный лазертаг — организация игр в закрытом помещении, в стационарно оборудованном лабиринте. Препятствия, стены, напольное покрытие и игровые объекты в аренах подсвечиваются флуоресцентной краской. Аренная команда обычно состоит из 5-6 игроков. Игрокам рекомендуется также разделять «функции», например: два человека — «атакующие», двое — «обороняющиеся» и один — «охотник» (идет в атаку). Стандартная игра длится 30 минут.
 Внеаренный лазертаг — предназначен для игры на открытом воздухе, проходит на специальном оборудованном полигоне, в парке, в лесу. Во внеаренном варианте количество игроков и разделение по ролям практически не ограничено, и зависит только от поставленной игровой задачи и условий местности. Средняя продолжительность боя — от 20 минут до 1 часа, зависит от задачи и может быть ограничена по времени.

 Военный лазертаг — полноценная имитация тактического боя.
 Мобильный лазертаг — лазертаг со специальными надувными фигурами, которые имитируют препятствия во время игр. Может проводиться на улицах, в спортзалах и в других помещении.
 Спортивный лазертаг — направление, в котором соревнуются члены региональных отделений Федерации спортивного лазертага России, соревнования и турниры регламентированы, результаты фиксируются в общей статистике регионов и игроков.
 Зомбитаг — направление лазертага с сценариями, по которым игроки одной команды могут переходить на сторону противника и играть за него.
 Лазертаг-биатлон — тренировочное направление с винтовками и электронными мишенями.
 Лазертаг для дома (или «семейный лазертаг») — направление в сегменте «потребительского» класса — рассчитано не на коммерческое использование, а на покупку оборудования для игр в помещении и на загородной территории.
 Танковый лазертаг — лазерное оборудование навешивается на танки , игрушечные вездеходы или внедорожники.

Также существует «гибридное» направление — фаертаг — это охолощенное оружие с лазертаг-электроникой и выбросом гильз.

Правила игры 

Существует более 100 сценариев для лазертаг-игр, наиболее популярные — «Захват контрольной точки», «Захват флага», «Team Deathmatch».  В общем виде правила лазертаг-игры можно описать так:

 Игроки делятся на команды, проводится инструктаж и знакомство с игровой площадкой или полигоном.
 Выдается лазертаг-оружие и сенсоры: жилеты с датчиками + бластеры — в аренном лазертаге; лазертаг-оружие + повязки, жилеты или каски с сенсорами — во внеаренном варианте. 
 Инструктор включает программу для считывания игровой статистики. 
 Команды занимают позиции на своих базах, обсуждают стратегию и тактику для победы.
 Игра начинается. Участники стартуют со своих баз и отыгрывают нужный сценарий.
 Попадание в противника отображается световой индикацией сенсоров и звуковым сигналом из лазертаг-оружия.
 Если в процессе игры происходит виртуальная смерть участника, то ему приходится возвращаться на свою базу — там он может «возродиться» (вернуться в игру) и пополнять запас патронов от специального девайса.
 После выполнения сценария ведущий сообщает об окончании игры.
 В конце игры доступна статистика по командам и по игрокам, ее можно выгрузить в социальные сети или сохранить в формате pdf.

В сценариях «Голодные игры» и «Королевская битва» участники соревнуются каждый сам за себя. 

В сценариях «Зомби» игроки одной из команд могут переходить на сторону противника и сражаться за него.

Решающими факторами для победы в лазертаге остаются: физическая выносливость, быстрота реакции, стратегическое и тактическое мышление.

Преимущества лазертага как командной игры 
По сравнению с пейнтболом и страйкболом, лазертаг имеет существенные преимущества:

 отсутствие расходных материалов — патронов или краски,
 отсутствие помех от ветра при выстреле, 
 высокая дальность стрельбы (например, дальность с оптикой Parallax, согласно тестированию, составляет 370 м), 
 нет необходимости применять защитную одежду, шлемы и маски,
 отсутствуют какие-либо болевые ощущения и травматизм при попадании «выстрела» в игрока,
 попадания фиксирует электроника, благодаря чему снижается риск ведения нечестной игры одной из команд (например, ситуация когда противник не признается о попадании).

С другой стороны, есть и минусы. Например, попадая по игроку с больших дистанций во внеаренной игре, стрелок совсем не видит и не чувствует, что попал в цель, то есть нет обратной связи и бой при этом теряет свою осязаемость (но ощущение приходит с опытом).  Выстрелы сопровождаются звуковыми эффектами (военные модификации используют для звуковой имитации боя холостые патроны).

Лазертаг в наше время 

Изначально лазертаг задумывался как тренировка для военных, но со временем он превратился в развлечение, тренировки, уроки патриотического воспитания молодежи и спорт нового поколения. 

Игра развивается за счет появления новый девайсов и устройств. Этому способствуют организация и проведение большого количества открытых игр, турниров, фестивалей. 

По данным анализа одного из производителей лазертаг-оборудования, в 2021 году основная аудитория лазертага:

 семьи и работающая молодежь – 25%, 
 работники фирм и офисов – 22%, 
 школьники – 16%
 муниципальные организации – 15%,
 эвент-агентства – 10%,
 студенты – 8%,
 детские лагеря и базы отдыха – 3%,
 туристы – 1%.  

Чаще всего лазертаг-игры заказывают: 

 в качестве тимбилдинга;

 на дни Рождения, юбилеи и свадьбы, на детские праздники;
 в качестве отдыха на выходные;
 на школьные и студенческие мероприятия;
 на фестивали, опен-эиры, турслеты, дни города и другие праздники.

Самые крупные из них: международный лазертаг-фестиваль «Майские Маневры» (Смоленск), «ЧВК & Сопротивление» (Иркутск, Новокузнецк и др.), серия игр «S.T.A.L.K.E.R.» (Челябинск), «Время первых» (Санкт-Петербург), «Братья по оружию» (Ногинск) и другие.

Интересные факты 

 День лазертага в России — 1 июля 2008 года. 
 В городе Луисвилл (штат Кентукки) находится самый крупный музей лазертага. Основатель музея, Эрик Гатри собрал экспонаты, пожертвованные поклонниками лазертага со всего мира. Музей располагает сотнями интересных объектов, относящихся к лазертагу и его истории. Посмотреть на эту уникальную коллекцию можно совершенно бесплатно, и ежегодно музей принимает более 100 тысяч посетителей.
 В конце прошлого века в США впервые был употреблен термин «киберспорт» — для обозначения игрового процесса с использованием лазертаг-системы LaserTron v.10, подразумевающий слияние физических нагрузок человека (игрока) и функциональности оборудования для достижения игрового результата. В настоящее время термин «КиберСпорт» является официально зарегистрированным слоганом американского производителя лазертагов — LaserTron, Inc. В России, однако, термин «киберспорт» используется Федерацией компьютерного спорта для обозначения состязаний по компьютерным играм.

Примечания

Ссылки 

 Международная Ассоциация Лазертагов (США) 
 Европейский Lasertag Portal TRUTNEE  
 The Laser Tag Virtual Museum